Опан (, до 2018 г. — Антоновка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Приреченского сельского округа. Код КАТО — 116663200.

География 
Село расположено в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 75 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — села Акмол, в 17 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Приречное.

Абсолютная высота — 337 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Приречное — на востоке, село Софиевка — на юге, посёлок Жолымбет — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 374 человек (из них казахи — 39%, русские — 37%).

В 1999 году население села составляло 302 человека (147 мужчин и 155 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 234 человека (108 мужчин и 126 женщин).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района